Vaterländische Union ist der Name folgender politischer Parteien in Europa:
 einer liberal-konservativen Partei im Fürstentum Liechtenstein, siehe Vaterländische Union
 einer konservativen Partei in Litauen, siehe Vaterländische Union (Litauen)
 einer ehemaligen rechtsextremen Partei in Deutschland, siehe Vaterländische Union (Deutschland)